1,50-Euro-Münzen bzw. 1½-Euro-Münzen werden von mehreren europäischen Ländern herausgegeben.
Die folgende Auflistung führt zu den entsprechenden Ausgabeländern und deren Sammlermünzen-Editionen:

 1,50-Euro-Münze (Litauen), siehe Litauische Euromünzen #1,50 Euro
 1,50-Euro-Münze (Malta), siehe Maltesische Euromünzen #1,50 Euro
 1,50-Euro-Münze (Österreich), siehe Österreichische Euromünzen #1,50 Euro und Wiener Philharmoniker (Münze) #Erhältliche Münzen
 1,50-Euro-Münze (Spanien), siehe Spanische Euromünzen #1,50 Euro

 1½-Euro-Münze (Frankreich), siehe Französische Euromünzen #1½ Euro
 1½-Euro-Münze (Portugal), siehe Portugiesische Euromünzen #1½ Euro

Weblinks 

 Wertseite der 1½-Euro-Münze Internationale medizinische Hilfe AMI von 2008 aus Portugal

Euromünzen